Колбасный салат () — сытный салат из одного или нескольких сортов колбасы, обычно варёной, но также сервелата, заправленный уксусом, растительным маслом и репчатым луком. Колбасный салат является популярным блюдом — закуской или перекусом — между основными приёмами пищи на юге Германии, в Эльзасе, Швейцарии и Австрии. Колбасный салат — типичная закуска в немецких пивных садах.

Колбасу для колбасного салата (чаще болонскую), режут тонкими ломтикам или полосками и некоторое время выдерживают в маринаде из смеси уксуса и растительного масла с чёрным перцем, солью и порезанным кольцами или кубиками репчатым луком. Иногда в колбасный салат добавляют также мелко порезанные редис, петрушку или лук-скороду. Колбасный салат сервируют с хлебом или жареным картофелем, а также с обацдой; в Курпфальце и Сааре — с картофелем фри. По рецепту швабского колбасного салата следует добавить также кровяную колбасу, а швейцарского, страсбургского и эльзасского — сыр эмменталь. В Верхней Швабии в колбасный салат кладут и кровяную колбасу, и сыр. В Швейцарии колбасный салат делают из сервелата и добавляют как эмменталь, так и грюйер и аппенцеллер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепт

Баденская кухня
Швабская кухня
Швейцарская кухня
Баварская кухня
Австрийская кухня
Кухня Эльзаса
Немецкие салаты
Блюда из колбасы
Блюда по алфавиту